Deer Park ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Deer Park (Victoria)

in Kanada:
 Deer Park (Toronto)

in den Vereinigten Staaten:
 Deer Park (Alabama)
 Deer Park (Florida)
 Deer Park (Illinois)
 Deer Park (Indiana)
 Deer Park (Kalifornien)
 Deer Park (Louisiana)
 Deer Park (Maryland)
 Deer Park (Michigan)
 Deer Park (Minnesota)
 Deer Park (Missouri)
 Deer Park (Montana)
 Deer Park (New Jersey)
 Deer Park (New York)
 Deer Park (Ohio)
 Deer Park (Pennsylvania)
 Deer Park (South Carolina)
 Deer Park (Texas)
 Deer Park (Virginia)
 Deer Park (Washington)
 Deer Park (Wisconsin)
 Deer Park Heights, Maryland

Deer Park  steht für:
 Deer Park, Entwicklungsname für Mozilla Firefox 1.5
 Deer Park, Ort der ersten Lehre Buddhas in Sarnath

Siehe auch:
 Deer Park Township